Mulholland Drive har flere betydninger:

 Mulholland Drive (Los Angeles) – en vej i Los Angeles.
 Mulholland Drive (film) – en film fra 2001.